Anders Bergius kan syfta på:

 Anders Bergius (präst) (1693-1750), svensk prästman
 Anders Bergius (konstnär) (1718-1793), svensk konstnär